Goršćaki je lahko:
 Goršćaki Ozaljski (Hrvaška)
 Goršćaki (Hrvaška)